Campegius Vitringa kan syfta på:

* Campegius Vitringa  den äldre (1659–1722), nederländsk reformert teolog
 Campegius Vitringa den yngre (1693–1723), nederländsk reformert teolog